Тыю:

 Тыю (река) — река в России, протекает в Республике Коми.
 Тыю (приток Лузы) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Коми.